Лановий Вадим Борисович ( 1965) — український живописець, художник декоративно-ужиткового мистецтва.
 Лановий Василь Семенович (*1934) — радянський і російський актор театру та кіно
 Лановий Володимир Тимофійович (*1952) — український політик
 Лановий Максим Борисович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лановий Олег Андрійович (*1988) — український оперний співак.
Українські прізвища